Regionalliga Sud a fost o competiție de nivelul al patrulea în organizarea fotbalului de club german. Era formata din totalitatea regiunilor situate in sudul germaniei.

Câștiguri și ratări în Regionalliga Nord

Regionalliga Süd din 1994 până în 2009 

<small>Source:

Fotbal în Germania